El nombre Claudette ha sido usado por ocho ciclones tropicales en el océano Atlántico:

Tormenta tropical Claudette (1979);
Huracán Claudette (1985);
Huracán Claudette (1991);
Tormenta tropical Claudette (1997);
Huracán Claudette (2003).
Tormenta tropical Claudette (2009)
Tormenta tropical Claudette (2015)
Tormenta tropical Claudette (2021)